Laurent-Désiré Kabila (1938-2001), Congolees president (1997-2001) uit het volk van de Luba
 Joseph Kabila (1971-), Congolees president (2001-2019) uit het volk van de Luba en zoon van Laurent-Désiré Kabila
 Kabila (Põhja-Sakala), een plaats in Estland, gemeente Põhja-Sakala
 Kabila (Saue), een plaats in Estland, gemeente Saue